Le dolmen 1 de la Font de l'Aram, ou dolmen 2 du Roc de l'Homme Mort, est un dolmen situé à Ria-Sirach, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Font Aram